Lista de árbitros e assistentes selecionados para a Copa do Mundo FIFA de 2014. A lista é formada por 25 trios de arbitragem composto por um árbitro e dois auxiliares, e oito duplas de apoio compostas de um árbitro e um auxiliar. Essas duplas são utilizadas como quarto e quinto árbitro nas partidas. Representam 43 diferentes países.

Arbitragem

Trios de arbitragem

Duplas de apoio 

 
Arbitros 2014